Barnim VI (nascido por volta de 1365 – Pütnitz, 22 de setembro de 1405) foi Duque da Pomerânia-Wolgast, de 1394 a 1405. Ele era filho de Vartislau VI da Pomerânia-Wolgast e Ana de Mecklemburgo-Stargard.

Vida 
Barnim é conhecido pelo seu engajamento na pirataria. Ele ergueu uma fortaleza e um porto para essa finalidade, em Ahrenshoop, que foi destruída por Rostock em 1395. Ele permitiu que os Irmãos das Vitualhas (uma organização pirata que assaltava embarcações da Liga Hanseática no Mar Báltico) usassem o Rio Peene como um refúgio de inverno e a Baía de Greifswald como base. 
Em 1398, ele assinou um tratado com os Cavaleiros Teutônicos para não mais apoiar os Irmãos das Vitualhas (depois, com o nome de "Likedeelers"), mas continou o seu envolvimento com a pirataria. Em uma de suas expedições, ele foi pego pela Liga Hanseática, no porto de Copenhaga. De 1400 a 1403, ele ajudou os duques de Mecklemburgo-Werle em suas campanhas contra Lubeca. O próprio Barnim foi ferido uma vez, nos portões de Lubeca.

Morte 
Em 1405, Barnim morreu, vítima da Peste Negra. Para evitar esse destino, ele saiu para uma peregrinação até Kenz, perto de Barth, mas morreu no caminho, em Pütnitz (hoje, parte de Ribnitz-Damgarten), em 23 de setembro de 1405. Ele foi enterrado em Kenz, onde uma grande estátua de madeira, semelhante a Barnim, foi providenciada.

Casamento e descendência 
Ele casou-se com Verônica de Hohenzollern, filha de Frederico V, Burgrave de Nuremberga, e teve pelo menos dois filhos:

Barnim VII, Duque da Pomerânia
Vartislau IX, Duque da Pomerânia

Ascendência

Ver também 
 Lista de Duques da Pomerânia
 História da Pomerânia
 Ducado da Pomerânia
 Casa da Pomerânia

Nascidos na década de 1360
Mortos em 1405
Casa de Grifo